Vinica ist der Name folgender Orte:
 Vinica, Stadt in Nordmazedonien; siehe Vinica (Nordmazedonien)
 Vinica, Gemeinde in der Slowakei; siehe Vinica (Slowakei)
 Vinica, Gemeinde in Kroatien; siehe Vinica (Kroatien)
 Vinica, Gemeinde in Slowenien; siehe Vinica (Slowenien)
 Vinica, Ort in Bosnien und Herzegowina, Gemeinde Tomislavgrad; siehe Vinica (Bosnien und Herzegowina)
 Vinica, Ansiedlung südlich des Ortes Širkovce in der Slowakei

Siehe auch:
 Winniza